

Geografia 
 Contea di Glenn – contea dello Stato della California, negli Stati Uniti

Onomastica 
 Glenn – nome proprio di persona inglese e gaelico scozzese maschile

Persone 
 Aaron Glenn (1972) – giocatore di football americano statunitense
 Jonathan Glenn (1987) – calciatore trinidadiano
 John Glenn (1921-2016) – astronauta, aviatore e politico statunitense
 Mike Glenn (1955) – cestista statunitense
 Ricardo Glenn (1990) – cestista statunitense
 Pierre-William Glenn (1943) – direttore della fotografia francese
 Scott Glenn (1941) – attore statunitense
 Tarik Glenn (1976) – giocatore di football americano statunitense
 Terry Glenn (1974-2017) – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Glenn – cultivar di mango

Pagine correlate 
Glen (disambigua)